, littéralement « Rejoue-le/la, Sam », est à l'origine une citation supposée de la version originale en anglais du film de Michael Curtiz, Casablanca (1942) — le personnage de Ingrid Bergman dit en réalité Play it once, Sam... en faisant référence à la chanson As Time Goes By.

Elle peut aussi faire référence à :
 Play It Again, Sam, titre original de la pièce de théâtre  de Woody Allen ;
 Play It Again, Sam, titre original du film américain Tombe les filles et tais-toi de Herbert Ross sorti en 1972 et adapté de la pièce homonyme de Woody Allen ;
 Play It Again, Sam, un label musical belge fondé en 1983.